Indonesië
 Tempuling (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Tempuling (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau